Чемпионат Австралии по кёрлингу среди смешанных команд () — ежегодное соревнование австралийских смешанных команд по кёрлингу (команда должна состоять из двух мужчин и двух женщин; см. :en:Mixed curling). Проводится с 2015 года. Организатором является Федерация кёрлинга Австралии ().

Чемпионат проводится в начале лета, является первым по календарной очерёдности чемпионатом в сезоне кёрлинга в Австралии (где календарное лето является «климатической зимой»).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Австралию на международной арене как её смешанная сборная по кёрлингу.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Медальный зачёт по игрокам 
(вне зависимости от позиции игрока; данные с учётом итогов чемпионата 2019 года)

Примечания

Ссылки 
 Australian Nationals – Mixed Results – Australian Curling Federation

См. также 
 
 
 
 

Кёрлинг
Австралия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2015 года
Соревнования по кёрлингу в Австралии